Jalta ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Jalta, Stadt auf der Krim
 Jalta (Mariupol), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol
 Jalta (Wolnowacha), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha

Siehe auch:
 Konferenz von Jalta
 Jalta. Positionen zur jüdischen Gegenwart. Jüdisches Diskurs-Magazin, gegründet 2017, Neofelis Verlag
 Jalta (Vorname), weiblicher Vorname
 Jalta, Jalta, kroatisches Musical (1971) von Alfi Kabiljo (Zagreb 1971)
 Yalta